Hansfordia är ett släkte av svampar. Hansfordia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hansfordia